Morinda (geslacht), een plantengeslacht
Morinda (India), een plaats in India